Castell Coch steht für:
 Castell Coch, eine Burg bei Cardiff
 Castell Coch (Abercastle), eine prähistorische Befestigung in Pembrokeshire